Откровение Иоанна Богослова, Глава 13 — тринадцатая глава Книги Апокалипсиса (), в которой появляются два Зверя Апокалипсиса — Зверь из моря и Зверь из земли.

Структура 
 Зверь из моря (1-10)
 Дракон дает Первому зверю власть (2)
 Первый зверь исцеляется от раны (3)
 Поклонение Первому зверю (4)
 Сражение со святыми (7)
 Зверь из земли (11-18)
 Поклонение Первому зверю (12)
 Второй зверь совершает чудеса (13)
 Второй зверь делает образ Первого зверя (14)
 Поклонение образу Первого зверя (15)
 Печать антихриста, Число зверя (16-18)

.

Содержание 

Из моря выходит Зверь с 10 рогами и 7 головами, и 10 диадимами, похожий на барса (леопарда), с ногами медведя и пастью льва. Красный Дракон (из прошлой главы) дает ему свою силу, престол и великую власть. Одна из его голов смертельно ранена, но ее исцеляют.

После этого люди земли совершают поклонение Дракону, а затем — поклонение Зверю из моря. Этот зверь получает власть на 42 месяца. Он получает право хулить Бога, сразиться с народом Божьим и победить его. Ему поклоняются все жители земли, чьи имена не записаны в книгу Агнца.

Затем из земли выходит второй Зверь — с рогами, как у Агнца, но говорящий как дракон. Его власть — от первого Зверя, он действует от его имени и заставляет всех жителей земли поклониться первому Зверю же. Зверь из земли совершает знамения и чудеса, а также приказывает людям сделать изображение Зверя из моря. Это изображение может убивать всех, кто ему не поклоняется. Зверь из земли заставляет всех поставить начертание на правую руку или лоб, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

Упомянуты 
 Звери Апокалипсиса
 Зверь, вышедший из моря (Первый зверь)
 Зверь, вышедший из земли (Второй зверь)
 Число зверя
 Печать Антихриста

Толкование 
Море, водная стихия, является символом богоборческих начал; человек, стоящий на его берегу — стоит словно на берегу бездны, из которой приходят сатанинские силы. Срок в 42 месяца — очередная цифра, заимствованная из апокалиптических книг, из апокрифов и Книги Даниила (Дан 7,25; 8,9-14), см. Время, времена и полувремени, она обозначает некий период гонения на Церковь, который все-таки будет иметь конец.

Сброшенный с небес в предыдущей главе Сатана, зная, что его время коротко, пытается причинить как можно больше вреда и для этого передает свою власть и силу Первому зверю.

Образ «зверя» встречается еще в Ветхом Завете для обозначения «царства» (). Эта параллель усиливается упоминанием того факта, что у Первого зверя Апокалипсиса и зверя из пророчества Даниила по 10 рогов (). 10 рогов имеет и Красный Дракон (). Далее у Даниила и в Апокалипсисе 10 рогов означают соответствующее количество царей (; ).

Существуют различные мнения относительно того, кого следует подразумевать под этими зверями. Наиболее распространённые версии:

 звери представляют собой Сатану и Антихриста или же лжепророка; первый из них — Антихрист, второй — его помощник или ученик;
 звери представляют собой власть языческого Рима (в богословии претеризма); первый из них — папство, второй — власть, которая поддерживает его

В раннем христианстве преобладали версии о связи этого пророчества с другими пророчествами об Антихристе. Версия о папстве была разработана протестантами во время Реформации в рамках богословской школы историцизма. Позже эти пророчества были истолкованы католическими богословами (, (Мануэль Лакунза) как относящимися к будущему, к более отдалённым временам. Это истолкование получило название футуризм и приобрело популярность не только в среде католиков, но и в среде современных протестантов.

В книге подчеркивается, что Первому зверю поклонились только те, чьи имена ранее не были записаны в Книге жизни у Агнца, то есть не всё человечество, а лишь неверущие в Христа.

Зверь, вышедший из моря 

При описании Зверя автор книги использует выражения, восходящие к книге пророка Даниила, где описываются 4 больших зверя, вышедших из моря, непохожих один на другого (): первый — как лев … (), второй, похожий на медведя (), … ещё зверь, как барс … и четыре головы были у зверя сего (), … зверь четвёртый, страшный и ужасный и весьма сильный; … и десять рогов было у него (). Эти звери символизируют империи, которым противостоит Царство Сына Человеческого (Дан 7,3-6) — персидскую (барс с 4 крыльями), халдейскую (лев с орлиными крыльями), мидийскую (медведь) и эллинистическую империи.

У Зверя есть признаки всех четырёх зверей: пасть льва, ноги медведя, туловище барса и 10 рогов четвёртого зверя из книги Даниила. Объединяя в себе признаки четырёх животных, зверь, вышедший из моря, по своей сути напоминает истукана, увиденного Навуходоносором во сне и символизировавшего будущую историю всех мировых государств (Дан. 2: 31-45). Новый зверь, объединяет черты четырех животных Даниила, и это значит, что новая мировая империя включает в себя свойства всех предыдущих, то есть это Римская империя. И Рим в данном тексте является прообразом царства антихриста, прообразом царства, которое делает все, противоположное Царству Божию.

У Зверя из моря одна голова смертельно ранена, но потом она оказывается исцеленной, и именно она — главный враг. Возможно, это символ римского императора, который умер, а потом считался воскресшим — Неро редививус или воскресшего Нерона (см. также Лже-Нерон).

Богохульные имена, начертанные на коронах Первого зверя — возможно, титулы римских императоров, которые сами по себе были кощунством, начиная с первых титулов Августа (само слово «август», или по-гречески «себастос», значит «священный, дающий благословение»).

Позже, в 17-й главе, автор подробнее описывает первого Зверя и разъясняет смысл символов.

В христианском богословии Зверь из моря считается одним из названий антихриста в Новом Завете, где он также назван человеком греха, сыном погибели ().

Зверь, вышедший из земли 

О нём написано сравнительно немного. Говорится о том, что он «имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон». Библейское значение рога в пророчествах — это царь или царство, поэтому основной акцент в толковании образа Второго Зверя делается на том, что два рога должны символизировать двух царей или два царства.

Это помощник Первого зверя, лжепророк. Он руководит душами обитателей плохого царства, и при этом подобен Агнцу Христу (у него такие же рога). «Это как бы карикатура, гротеск на Агнца, закланного в начале мира, это тень Христа, пародия на Него», он тоже творит чудеса и является посланником — но уже Сатаны.

Существует узкое, конкретное толкование этого персонажа — в этой трактовке это просто какое-то реальное историческое лицо, которое жило вдалеке от моря, что и подчеркивается утверждением, что он «из земли» (а Зверь из моря символизирует Италию, окруженную морями). Возможно, в то время в Малой Азии некто, чье имя не сохранилось в письменных источниках, проповедовал какую-то антихристианскую религию. Однако демоны издавна появлялись в древних текстах по парам, где один символизировал воду, а другой сушу (левиафан / бегемот).

Есть версия, что он символизирует всю совокупность провинциальной власти и жречества, служивших культу цезаря и заставлявших христиан поклоняться ему. То, что он говорит «как дракон» — возможно, имеется в виду, «как змий», то есть как Змий Искуситель.

Образ зверя, начертание и число зверя 

Каждому будет наложено (на правую руку или на чело) «начертание, или имя зверя, или число имени его». Число зверя в тексте Откровения названо «числом человеческим», и это число — «666».

В христианском богословии «начертание» (или другими словами — «печать», «знак») зверя рассматривается как противоположность печати Божьей, как пародия на аналогичный знак принадлежности верующего к Церкви. «Начертание зверя» на правой руке или на лбу связывают с текстом из книги Второзаконие «и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Втор.6:8,9), буквальное понимание этих слов стало основанием священного иудейского обычая иметь иудеям при молитве на левой руке и на лбу филактерии, поэтому начертание зверя могут рассматривать как своего рода пародия этого обычая, как знак (клеймо, печать), указывающий на принадлежность зверю.

В претеризме видели связь числа зверя с Нероном: при написании семитскими буквами (которые имели цифровое обозначение) слов «кесарь» и «Нерон» получилось число 666.

Примечания 

Откровение Иоанна Богослова по главам